Qurdlar – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Qurdlar – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian